Dalewin, Dalwin – staropolskie imię męskie
 Dalwin – wieś w woj. pomorskim